Corinne Rey-Bellet (1972-2006) – sciatrice alpina svizzera
 Leonardo Roissard de Bellet (1816-1901) – militare e politico italiano
 Maurice Bellet (1923-2018) – presbitero, filosofo e teologo francese